London Sevens 2001 – pierwsza edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju London Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 27–28 maja 2001 roku na Twickenham Stadium i Twickenham Stoop w Londynie będąc ósmym turniejem sezonu 2000/2001.

Informacje ogólne 
Zawody były ósmym turniejem sezonu 2000/2001 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym na Twickenham Stoop podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl, a mecze zostały rozegrane na Twickenham Stadium. Sędziowie zawodów zostali ogłoszeni 22 maja 2001 roku.

Niespodziankami pierwszego dnia były porażki Fidżyjczyków i Argentyńczyków odpowiednio z reprezentantami RPA i Hiszpanii, nazajutrz jednak gry układały się pod dyktando faworytów. W finale po raz kolejny w tym sezonie spotkali się podopieczni Gordona Tietjensa i Glena Elli, a w obecności ponad dziesięciu tysięcy widzów triumfowali reprezentanci Nowej Zelandii.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

IRB Sevens World Series (2000/2001)
London Sevens